Schudt ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Schudt (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Johann Jacob Schudt (1664–1722), protestantischer Theologe
 Ludwig Schudt (1893–1961), deutscher Kulturwissenschaftler

Siehe auch:
 Schutt (Begriffsklärung)